Wain – comune del Baden-Württemberg (Germania)
John Wain – scrittore britannico
Louis Wain – artista inglese

Pagine correlate
Wayne